KDD est un sigle quipeut désigner :
 KDD (où KDD signifie Kartel Double Détente, ou Kappa Double Delta), un groupe de hip-hop français ;
 KDD ou Kriminaldauerdienst (en français, Berlin, brigade criminelle), une série télévisée allemande.